La danse polska, à ne pas confondre avec la polka, est une danse de couple à trois temps originaire de la Scandinavie. Le terme polska signifie en suédois « polonaise » et ce terme s’utilise en contraction pour dire « danse polonaise ».

L'origine de la polska est incertaine, mais le nom peut laisser à penser qu'il s'agit d'une danse polonaise. Elle a peut-être ses racines en Pologne, et pourrait être arrivée en Suède quand, en 1587, le roi Sigismond (Ier ou III selon le pays) se rendit de Pologne en Suède pour son couronnement, accompagné de ses musiciens. Ou n'est-ce peut-être là qu'une légende, et la traduction « polonaise » serait un compromis ?

La forme considérée comme la plus ancienne est la polska en croche, qui se distingue par un deuxième temps très long et un premier et troisième temps fortement accentués. À l’origine, elle se dansait sans se déplacer. Sous l’influence de la valse, la polska évolua en danse où le couple se déplace en grands cercles.

Il y a trois principaux types de polska :

 Polska double croche, comparable à la polonaise
 Polska croche, similaire à la mazurka
 Polska triolet

La plus grande diversité de polskas du terroir suédois observables encore aujourd'hui se trouve dans les provinces de Dalécarlie, au centre du pays et dans la petite province de Småland au sud, où chaque commune a sa propre variante. Dans la province d’Uppland, sur des airs plus lents, on danse la bondepolska. Les styles de polska diffèrent également beaucoup d’une région à l’autre de la Scandinavie. En Finlande, on joue presque exclusivement la polska en double croche. La « pols » est une variante norvégienne plus rapide. Une autre, en double croche et au rythme très régulier, la « slängpolska » est née sous l'influence de la polonaise et comprend un tour sous le bras, à la façon du swing ou de la salsa.

Aujourd’hui, on peut avoir l’occasion de danser la polska en bal folk.

Liens externes 
 http://souslepont.org/balLibre/ Liste de lecture de compositions de polska en licence Creative Commons.

Danse traditionnelle
Genre de danse
Danse traditionnelle en Suède
Danse en Finlande
Danse au Danemark
Danse en Norvège